

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale che predilige la manovra offensiva.

Carriera

Nazionale
Con la Nazionale Under-21 inglese ha preso parte ai Mondiali Under-20 2011, giocando due partite dei gironi contro la Corea del Nord e il Messico.

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi